Termin STK6 ima više značenja.

 Kinaza teškog lanca miozina, enzim
 Aurora A kinaza, enzim